Le terme Downsizing peut désigner : 
 En informatique, le downsizing consiste à remplacer une machine puissante par un réseau de petites machines.
 En mécanique, le downsizing désigne un ensemble de procédés visant à réduire la cylindrée d'un moteur, sans en dégrader le couple et la puissance, afin de réduire la consommation de carburant et les rejets polluants.

 Downsizing, une comédie dramatique américaine réalisée par Alexander Payne sortie en 2017.